Loyal Bros 2 (полное название Only the Family — Lil Durk Presents: Loyal Bros 2) — компиляция американского коллектива и лейбла Only The Family. Он был выпущен 16 декабря 2022 года на лейблах Empire Distribution и OTF. Сборник содержит гостевые участия от Фьючера, Doodie Lo, Kodak Black, OTF Boonie Moe, THF Lil Law, THF Omerta, Booka600, умершего King Von, Deeski, Lil Zay Osama, Chief Nuk, PGF Nuk, THF Zoo, Big30, Icewear Vezzo, OTF Jam, OTF Chugg, Noza Jordan, Esparo, C3, Trippie Redd и Hypno Carlito. Это сиквел Loyal Bros (2021).

Синглы 
Лид-сингл с альбома «ISTG, Pt. 2», исполненный Doodie Lo при участии Kodak Black, был выпущен 2 декабря 2022 года. Второй и последний сингл «Hanging with Wolves», исполненный Lil Durk вышел 9 декабря того же года. В тот же день, Дёрк анонсировал сборник вместе с ссылкой на предварительный заказ. Пять дней спустя, 14 декабря 2022 года, он обнародовал трек-лист.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Сборники 2022 года
Альбомы Lil Durk
Альбомы King Von
Альбомы Only The Family
Альбомы Empire Distribution
Альбомы, опубликованные посмертно